Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Pavel Složil che hanno battuto in finale Gary Donnelly e Colin Dowdeswell 6-3, 4-6, 11-9.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

 Gary Donnelly /  Colin Dowdeswell (finale)
 Michael Mortensen /  Hans Simonsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1986